Dragoslavec (mađarski Kedveshegy) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Juraj na Bregu, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 460 stanovnika te 162 obiteljska kućanstva.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji